Ave del paraíso puede referirse a

 Paradisaeidae, familia de aves nativas de Nueva Guinea compuesta por numerosas especies. 
 Strelitzia reginae, planta ornamental originaria de Sudáfrica, y, por extensión, a todas las especies del género Strelitzia.
 cualquier especie de Heliconia, género de plantas ornamentales.
 la película de cine del año 1932 Bird of Paradise, llamada en español Ave del paraíso, dirigida por King Vidor y con Dolores del Río y Joel McCrea como actores principales.
Ave del paraíso: novela de Joyce Carol Oates.